Maren  har flere betydninger.

Personer 
 Maren Splids (1600-1641) blev brændt på bålet for trolddom.
 Maren Berg (1836-1906) dansk bladudgiver.
 Maren Sørensen (1882-1957) uofficielt første danske kvindelige præst.
 Jerry Maren (1920-2018) amerikansk skuespiller.
 Maren Margrethe Thomsen (1924-2017) dansk Gestapo-agent.
 Maren Uthaug (født 1972) norsk-dansk forfatter.
 Maren Louise Käehne (født 1976) dansk manuskriptforfatter.
 Maren Mjelde (født 1989) norsk fodboldspiller.
 Maren Ueland (1990-2018) norsk ofre for drab.
 Maren Weigel (født 1994) tysk håndboldspiller.
 Maren Aardahl (født 1994) norsk håndboldspiller.

Andet 
 Maren (flodhest) (1923-1977) en flodhest i København Zoo.
 M/F Maren Mols (1975) var en færge bygget til Mols-Linien.